Спарк, СПАРК:
 Мюриэл Спарк (англ. Muriel Sarah Spark; 1 февраля 1918 — 13 апреля 2006) — английская писательница и литературный критик.
 Спарк, Вильям (1825 — 1897) — английский музыкант, органист, композитор, издатель, редактор и писатель.
 «Спарк» — издательство в России.
 «Спарк» — торговая марка электротехнических изделий в России.
 СПАРК — аббревиатура от названия проекта Системы профессионального анализа рынков и компаний, имеющей базы данных на предпринимателей (физических и юридических лиц) и предприятия в России, иногда называется «СПАРК-Интерфакс».

См. также 
 Spark
 Спарка